Herberger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Herberger (* 1949), deutscher Schauspieler 
 Dominikus Hermenegild Herberger (1694–1760), Bildhauer des Barock
 Georg Herberger (* 1965), deutscher Schauspieler
 Johann Herberger (1919–2002), deutscher Fußballspieler
 Johann Eduard Herberger (1809–1855), deutscher Apotheker, Chemiker und Gewerbelehrer
 Laura Herberger (1860–1942), erzgebirgische Heimatschriftstellerin
 Maximilian Herberger (* 1946), deutscher Jurist
 Michael Herberger (1712–1784), deutscher Orgelbauer
 Rainer Herberger (1939–2013), deutscher Musikpädagoge
 Sepp Herberger (1897–1977), deutscher Fußballnationaltrainer
 Simone Herberger (* 1962), deutsche Juristin und Richterin
 Tim Alexander Herberger (* 1979), deutscher Ökonom
 Valerius Herberger (1562–1627), deutscher Theologe und Schriftsteller

Siehe auch:
 Herberg
 Herbergen